Большая Яруга — название населённых пунктов в России:
 Большая Яруга — хутор в Новооскольском городском округе Белгородской области, Глинновское сельское поселение.
 Большая Яруга — хутор в Новооскольском городском округе Белгородской области, Яковлевское сельское поселение.